Mike Nelson, personaggio della serie televisiva I segreti di Twin Peaks
 Michael Nelson detto Mike (n. 1986), cestista statunitense
 Michael Nelson detto Mike (n. 1967), artista britannico
 Michael Nelson (n. 1980), calciatore inglese